Лос Мендез има више значења:

 Лос Мендез (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Мендез (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Мендез (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Мендез (Санта Круз Зензонтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Мендез (Тепанко де Лопез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику